Penco – comune nella Regione del Bío Bío, Cile

Persone 
 Bianca Penco – letterata italiana 
 Rosina Penco – cantante soprano italiana
 Sebastián Penco – calciatore argentino